Reynolds Technology, een Engelse fabrikant;
 Reynolds Metals Company, ook Reynolds Aluminium (1919-2000), een Amerikaans aluminiumbedrijf
 Reynolds-Runabout, een Brits historisch motorfietsmerk;
 Reynolds (wielerploeg), een Spaanse wielerploeg;
 Villa Reynolds, een plaats in de Argentijnse provincie San Luis.

Verenigde Staten:
 Reynolds (Georgia), een plaats in de staat Georgia;
 Reynolds (Illinois), een plaats in de staat Illinois;
 Reynolds (Indiana), een plaats in de staat Indiana;
 Reynolds (Nebraska), een plaats in de staat Nebraska;
 Reynolds (North Dakota), een plaats in de staat North Dakota;
 Reynolds County, een county in de Amerikaanse staat Missouri
 Reynoldsburg, een plaats in de staat Ohio;
 Reynoldsville, een plaats in de staat Pennsylvania.

Personen 
 Albert Reynolds, de 8e Taoiseach van Ierland;
 Allen Reynolds, een Amerikaans songwriter en muziekproducent
 Burt Reynolds (1936-2018), een Amerikaanse acteur;
 Debbie Reynolds, een Amerikaanse actrice en zangeres;
 Elise Reynolds, Nederlands cricketster;
 Joop Reynolds (Utrecht, 1927 – Nieuwegein, 30 april 2014), Nederlands pianist en componist, pseudoniem van Johan Hendrik Evert van Vulpen;
 Joshua Reynolds, een Engelse schilder;
 Kevin Reynolds (kunstschaatser), een Canadees kunstschaatser;
 Kevin Reynolds (regisseur), een Amerikaanse filmregisseur en scriptschrijver;
 Kim Reynolds, een Amerikaanse politica;
 Osborne Reynolds, een Britse ingenieur en natuurkundige;
 Pam Reynolds, een Amerikaanse singer-songwriter;
 Ryan Reynolds, een Canadese acteur
 Susan Reynolds, Brits historica en mediëvisten

Natuurkunde
 Getal van Reynolds, een belangrijk getal uit de stromingsleer.